Søndag henviser til flere artikler

 Søndag - ugedag
 Søndag (tv-program) - tv-program fra Danmarks Radio
 Søndag (ugeblad) - ugeblad der udkommer hver mandag i Danmark
 Søndag (film) – dansk kortfilm fra 2012 instrueret af Kasper Dahl Andersen